Чемпіонами Відкритого чемпіонату Австралії 2023 року стала бразильська пара Луїза Стефані / Рафаель Матуш. У фіналі вони переграли пару з Індії Саня Мірза / Роган Бопанна з рахунком 7–6(7–2), 6–2.

Титул повинні були захищати Крістіна Младенович та Іван Додіг, але Додіг вирішив не грати. Младенович утворила пару з  Хуаном Себастьяном Кабалем, та ця пара поступилася у другому колі парі Меддісон Інгліс / Джейсон Каблер.

Дезіре Кравчик намагалася стати першою тенісисткою, що завершила б Великий шолом за кар'єру після того як Мартіна Хінгіс та Леандер Паес зуміли це зробити на чемпіонаті Франції 2016 року.

Сіяні пари

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Інформація про інших учасників

Вайлдкарди

Заміни

Знялися

Посилання на джерела

Зовнішні посилання 
 Сітка

Відкритий чемпіонат Австралії з тенісу 2023